Glacier Bay kan syfta på följande platser:

 Glacier Bay, en bukt i Antarktis 
 Glacier Bay nationalpark, en nationalpark i Alaska, USA